Die Liste Schweizer Seilbahnen enthält vorwiegend öffentlich benutzbare kommerzielle und nach Fahrplan verkehrende Luftseilbahnen: Pendelbahnen und Gondelbahnen mit geschlossenen Kabinen sowie Sesselbahnen in der Schweiz und in Liechtenstein.

Die Branche wird von den Seilbahnen Schweiz vertreten; Präsident ist derzeit der Ständerat Hans Wicki.

Verschiedene Seilbahnen sind in einzelne Sektionen (Abschnitte) aufgeteilt, da der Antrieb einer Bahn nicht beliebig stark ausgelegt werden kann und die Höhendifferenz oder die Länge limitierend sein kann. Bei Luftseilbahnen muss man auf den jeweiligen Zwischenstationen umsteigen, die Gondeln einer Gondelbahn werden jedoch über mehrere Sektionen weitergeführt.


Listen 
Die Abkürzung ist diejenige des Seilbahnbetreibers, nicht diejenige der eigentlichen Seilbahn. Mit einem * versehene Orte/Berge bezeichnen die vorhandene Bahn näher.

Pendelbahnen 
Pendelbahnen mit geschlossener Kabine mit mehr als 6 Plätzen

Gondelbahnen 
Gondelbahnen mit geschlossenen Gondeln bis 8 Personen

Mit einem * versehene Orte/Berge bezeichnen die vorhandene Bahn näher.

Sesselbahnen 
Sesselbahnen mit offenen Sesseln bis 4 Personen

Mit einem * versehene Orte/Berge bezeichnen die vorhandene Bahn näher.

Weitere Seilbahnen 
Mit einem * versehene Orte/Berge bezeichnen die vorhandene Bahn näher.
 Doppelstockbahn Samnaun
 Felskinnbahn
 Luftseilbahn Handeck–Gerstenegg
 Selunbahn («Kistenbahn»)
 Tällibahn
 Triftbahn
 Wetterhorn-Aufzug (1908–1914)
 Personenseilbahn Jungeralp (St. Niklaus-Jungen)
 *Oberrothorn
 Personenseilbahn Sparren
 Personenseilbahn Quarzitbrüche Lochmatter
 Luftseilbahn Leimbach–Mädikon

Werkseilbahnen 
 Materialseilbahn Feldmoos–Chli Titlis (1979–1986)
 Materialseilbahn Obermatt–Unter Zingel
 Kraftwerke Hinterrhein, Seilbahn in Melide-Ferrara, Länge: 0,68 km, Höhendifferenz: 371 m, erreichte Gipfelhöhe: 1793 m, Betriebseröffnung: 1959
 Triftbahn
 Materialseilbahn Riedji
 Lorenseilbahn Oberehrendingen–Niederweningen der Zementfabrik Lägern (1896–1902)

Standseilbahnen

Sicherheit 
Nach Meinung des emeritierten Leiters des Instituts für Leichtbau und Seilbahntechnik der ETH Zürich, Gabor Oplatka, sind die Seilbahnen der Schweiz das sicherste Verkehrsmittel. Deren Betrieb verlief 2002 bis 2007 ohne tödlich verunglückte Fahrgäste. 2007 wurden von 100 Millionen Fahrgästen etwa 8 Personen verletzt. Von 2007 bis 2011 ereigneten sich 39 Unfälle auf den Schweizer Stand- und Luftseilbahnen mit 2 Toten und 38 Schwerverletzten, wobei bei allen öffentlichen Verkehrsmitteln der Schweiz gesamthaft 1182 Unfälle mit 168 Toten und 860 Schwerverletzten registriert wurden.

Weblinks 
 Seilbahnen Schweiz – Branchenverband der Schweizer Seilbahnunternehmungen
 Schweizer Seilbahninventar
 Die Schweiz ist Pionierin im Seilbahnbau - seit 150 Jahren In: Zeitblende von Schweizer Radio und Fernsehen vom 4. Juni 2016 (Audio)

Alle Bergbahnen (ausser Skiliften) in den Kantonen:
 Luzern
 Nid- & Obwalden
 Schwyz
 Uri
 Wallis

Siehe auch 
 Liste der Schweizer Eisenbahngesellschaften
 Liste von Bergbahnen in der Schweiz
 Liste der Schweizer Standseilbahnen
 Militärseilbahnen

Einzelnachweise 

!Liste
Schweiz